Lieb ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adolf Lieb (1868–19??), deutscher Verwaltungsjurist und Bezirksamtmann
 Barbara Dauner-Lieb (* 1955), deutsche Juristin und Professorin an der Universität zu Köln
 Bernhard Lieb (1894–1978), deutscher Politiker (CDU) 
 Charles Lieb (1852–1928), US-amerikanischer Politiker
 Elliott Lieb (* 1932), US-amerikanischer Physiker und Mathematiker
 Ernest Lieb (1940–2006), Begründer des American Karate System
 Ernst Lieb (1898–1989), Schweizer Politiker (BGB)
 Fred Lieb (1888–1980), US-amerikanischer Sportschriftsteller und Historiker für Baseball
 Fritz Lieb (1892–1970), Schweizer evangelischer Theologe
 Gerhard Karl Lieb (* 1960), österreichischer Geograph
 Guillaume Lieb (Willy Lieb; 1904–1978), französischer Fußballnationalspieler

 Harald Lieb (1934–2015), deutscher Schachspieler
 Ingo Lieb (* 1939), deutscher Mathematiker
 Jason Lieb (* 2001), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Johann Lieb (1566–1650), deutscher Archivar
 Johann Wilhelm Friedrich Lieb (1730–1807), deutscher Mediziner
 Klaus Lieb (* 1965), deutscher Psychiater
 Klaus-Peter Lieb (1939–2013), deutscher Physiker
 Lina-Marie Lieb (* 2001), deutsche Volleyball- und Beachvolleyballspielerin
 Ludger Lieb (* 1967), deutscher germanistischer Mediävist und Hochschullehrer
 Manfred Lieb (1935–2017), deutscher Jurist (Arbeits- und Gesellschaftsrecht) und Hochschullehrer
 Manfred G. Lieb (* 1952), deutscher Betriebswirtschaftler und Hochschullehrer
 Marc Lieb (* 1980), deutscher Autorennfahrer
 Marie Lieb (1844–1917), deutsche Künstlerin
 Martin Lieb (* 1961), österreichischer Judoka
 Michael Jacques Lieb (* 1956), deutscher Schauspieler, Schauspiellehrer, Märchenerzähler und Klinik-Clown
 Mira Lieb (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Norbert Lieb r Kunsthistoriker
 Oliver Lieb (* 1969), Produzent im Bereich elektronischer Musik
 Peter Lieb (* 1974), deutscher Militärhistoriker
 Silvia Lieb (* 1970), österreichische Medienmanagerin
 Stefanie Lieb (* 1966), deutsche Kunst- und Architekturwissenschaftlerin
 Theobald Lieb (1889–1981), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Thomas Lieb (1899–1962), US-amerikanischer Leichtathlet
 Thorsten Lieb (* 1973), deutscher Politiker (FDP), MdB
 Wolfgang Lieb (* 1944), deutscher Jurist und Publizist, Staatssekretär im Wissenschaftsministerium Nordrhein-Westfalens (SPD)

Siehe auch 
 Lieb & Teuer (Fernsehsendung des NDR)
 Liebe (Begriffsklärung)
 Liebs
 Liep
 Lib
 Leeb

Weblinks 
 

Familienname
Deutscher Personenname